Herbert Plumer (1857-1932), Field marshal britannique de la Première Guerre mondiale ;
 Marie-France Plumer (née en 1943) est une actrice française.
Patronyme anglais